Kříženec může být:
 Hybrid – potomek rozmnožování jedinců dvou různých druhů
 Kříženec (Hartmanice) – část města Hartmanice v okrese Klatovy
 Kříženec (Šebířov) – část obce Šebířov v okrese Tábor
 Kříženec (Planá) – část města Planá v okrese Tachov
 Tweener – 9. díl 1. řady amerického seriálu Útěk z vězení (Prison Break) z let 2005–2017

Externí odkazy